Grand Prix Kanady 1988 (oficiálně XXVI Molson Grand Prix du Canada) se jela na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montréalu v Kanadě dne 12. června 1988. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Kanady